Die Abkürzung ETK steht für:

Elektronentransportkette
Emulatortastkopf von ETAS, ermöglicht den direkten Zugriff auf ein Kfz-Steuergerät
Elektronischer Teilekatalog
bei BMW siehe ETK (BMW)
bei VW/Audi siehe ETKA
Einheitstemperaturzeitkurve, nach DIN 4102 anzusetzende Temperaturbelastung bei der Bauteilklassifizierung

ETK